Игры квалификационного турнира прошли с 10 по 12 января. Теннисисты, разбитые на двенадцать восьмёрок, выявляли недостающих участников основного турнира.

Посев 

  Леся Цуренко (Победитель квалификации)
  Моника Пуиг (Первый раунд)
  Грета Арн (Победитель квалификации)
  Татьяна Малек (Финальный раунд)
  Чжань Юнжань (Победитель квалификации)
  Весна Долонц (Победитель квалификации)
  Эстрелья Кабеса Кандела (Финальный раунд)
  'Карин Кнапп (Победитель квалификации)
  Джулия Коэн (Первый раунд)  Алекса Глатч (Первый раунд)  Ева Бирнерова (Первый раунд)  Мария Санчес (Второй раунд)''

<ol start="13">
  '''Мария Жуан Кёлер (Победитель квалификации)
  Дуань Инъин (Финальный раунд)
  '''Мишель Ларшер де Бриту (Победитель квалификации)
  Клер Фёэрстен (Второй раунд)
  Чжэн Сайсай (Первый раунд)
  Стефани Дюбуа (Финальный раунд)
<li>  Анастасия Родионова (Второй раунд)
<li>  Дина Пфиценмайер (Первый раунд)
<li>  Паула Ормаэчеа (Первый раунд)
<li>  Энн Кеотавонг (Первый раунд)
<li>  Мариана Дуке-Мариньо (Первый раунд)
<li>  Эжени Бушар (Второй раунд)
</ol>

 Победители квалификации 

  Леся Цуренко
  Валерия Савиных
  Грета Арн
  Вера Душевина
  Чжань Юнжань
  '''Весна Долонц

<li> Акгуль Аманмурадова
<li> Карин Кнапп
<li> Луксика Кумкхум 
<li> Мария Жуан Кёлер
<li> Дарья Гаврилова
<li> Мишель Ларшер де Бриту

Сетка квалификации

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Ссылки 
 

Взрослые